In 1963 werd het 20e voetbalseizoen gespeeld van de Letse SSR, voorheen was Letland onafhankelijk en speelden de clubs in de  Virslīga. 
ASK werd voor vierde keer kampioen.

Stand

Kampioen

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1962/63